Netanyahu o Netañaju (נְתַנְיָהוּ) es un apellido hebreo. Puede referirse a cualquiera de los siguientes miembros de la familia Netanyahu de Israel:

Primera generación
 Benzion Netanyahu (1910–2012), historiador israelí;
 Elisha Netanyahu (1912–1986), matemático israelí, hermano de Benzion;
 Shoshana Netanyahu (n. 1923), juez del Tribunal Supremo de Israel, mujer de Elisha.

Segunda generación (hijos de Benzion Netanyahu): 
 Yonatan Netanyahu (1946–1976), héroe de guerra israelí;
 Benjamin Netanyahu (n. 1949), Primer Ministro de Israel (1996–1999 y 2009–2021);
 Iddo Netanyahu (n. 1952), radiólogo y escritor israelí.